Salerno ist der Name von:

 Salerno, italienische Stadt
 Golf von Salerno, Bucht im Tyrrhenischen Meer
 Provinz Salerno, italienische Provinz der Region Kampanien
 Erzbistum Salerno-Campagna-Acerno, eine in Italien gelegene römisch-katholische Erzdiözese mit Sitz in Salerno
 Fürstentum Salerno, von 840 bis 1077 langobardischer Herrschaftsbereich in Kampanien  
 Schule von Salerno, eine im 9. Jahrhundert gegründete medizinische Lehr- und Forschungsanstalt  
 Universität Salerno, eine 1968 gegründete italienische Universität
 Bahnstrecke Salerno–Avellino–Benevento, ein bedeutender regionaler Verkehrsverbindung in der Region Kampanien

Salerno ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea da Salerno oder Andrea Sabatini (* um 1485 – 1530/31), italienischer Maler der Renaissance
 Anthony Salerno (1911–1992), US-amerikanischer Mafiaführer
 Cataldo Salerno (* 1951), italienischer Politiker
 Cristiano Salerno (* 1985), italienischer Straßenradrennfahrer
 Elisa Salerno (1873–1957), italienische Journalistin und Schriftstellerin
 Enrico Maria Salerno (1926–1994), italienischer Schauspieler
 Francesco Saverio Salerno (1928–2017), italienischer Kurienbischof der römisch-katholischen Kirche
 Gaitelgrima von Salerno und Sarno (vor 1047–nach 1086), langobardische Adelige

 Joseph Salerno (* 1950), US-amerikanischer Ökonom
 María Salerno (* 1948), spanische Schauspielerin
 Nicola Salerno (Nisa; 1910–1969), italienischer Texter
 Nini Salerno (* 1948), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Pasquale Salerno (* 1963), italienischer Fußballtrainer
 Robert Salerno, US-amerikanischer Filmproduzent
 Roberto Salerno (* 1954), italienischer Politiker
 Sabrina Salerno (* 1968), italienische Sängerin
 Sandrine Salerno (* 1971), Schweizer Politikerin
 Shane Salerno (* 1972), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Vittorio Salerno (1937–2016), italienischer Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent
sowie der Name von
 Alfanus von Salerno († 1085), Dichter, Übersetzer, Benediktinermönch, Erzbischof von Salerno

Salerno ist der Künstlername folgender Personen:
 Adolf Behrend (1869–1946), deutscher Jongleur und Flugpionier
Siehe auch:
 Landung in Salerno